Валле-Салимбене () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 1350 человек (2008 г.), плотность населения составляет 193 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 27010. Телефонный код — 0382.

Покровителем коммуны посчитается святой Леонард Ноблакский, празднование в первое воскресение октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт:

Ссылки 

Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/